Эгриси — топоним.
 Колхида (или Эгриси) — историческая область и одно из древних грузинских государств (Колхидское царство) в Восточном Причерноморье. Одно из древнейших государств Кавказа.
 Эгриси (или Лазика) — одно из западногрузинских царств на южном Кавказе (Лазское царство, Лазистан), достигшее своего расцвета в IV—VI веке н. э., являлось преемником древнего Колхидского царства.